Николай Степанович Голошумов (1929—1997) — советский инженер-химик, лауреат Ленинской премии (1967). Член КПСС с 1962 г.

Биография 
Родился 27 сентября 1929 года.

Окончил Московский институт тонкой химической технологии им. Ломоносова (1953).

С 1953 года работал на Кировском шинном заводе, с 1953 года начальник отдела, с 1961 года главный конструктор, в последующем — заместитель главного инженера.

С 1965 года по совместительству преподавал на кафедре органической и аналитической химии Кировского политехнического института.

Умер 12 июля 1997 года.

Звания и награды 
Ленинская премия 1967 года — за разработку конструкций и технологического процесса производства грузовых автомобильных шин с меридиональным направлением нитей корда в каркасе (типа P) и их внедрение в народное хозяйство.

Заслуженный рационализатор РСФСР (1980). Почётный нефтехимик СССР (1989).

Источники 
 Ежегодник БСЭ, 1968 г.
 НИКОЛАЙ Степанович Голошумов // Киров. правда.- 1997.- С. 1; 15 июля (№ 131).- С. 4: фот..
 Заболотская И. Лирик, талант, творец // Киров. шинник.- 1997.- 18 июля (№ 27); 
 Николай Степанович Голошумов // Киров. правда.- 1997.- С. 1; 15 июля (№ 131).- С. 4: фот.
 Энциклопедия земли Вятской: ЭЗВ : откуда мы родом?, Том 6. Владимир Ситников. Городская газета
 ГОЛОШУМОВ Николай Степанович // Хлынов—Вятка—Киров. : ист.-стат. сб. — Киров, 2014. — Т. 4, кн. 2. — С. 769.

Выпускники МИТХТ